Танцевать — термин, который может означать:

 Танцевать — исполнять танец, уметь исполнять танец
 «Танцевать» — одиннадцатый студийный альбом группы «Алиса»
 «Танцевать до утра» — студийный альбом Алёны Апиной

См. также 
 «Я танцевать хочу» — песня Фредерика Лоу.